

Общие сведения о РЛП 
Это наибольшая по площади природно-заповедная территория Сумской области (98857,9 га). Она находится в западной части области вдоль долины живописной реки Сейм (см. карту). Территория парка территориально располагается в четырёх административных районах области: наибольшая площадь — в Путивльском районе (36210,6 га), где в территорию парка входит междуречье Сейм — Клевень. Далее к западу 30865,4 га располагается в Конотопском районе — вплоть до границы с Черниговской областью. Часть территории парка (24664,6 га) относится к Кролевецкому району и 7117,3 га — к Бурынскому.

Бескрайние пространства парка как будто скрывают полноводный с песчаными, местами крутыми берегами Сейм. В границах парка русло Сейма часто образует изгибы (излучины, меандры, см. фото) на живописной пойме (т. н. заливных лугах, самой низкой и молодой
части долины).

Сейм — наибольший левый приток реки Десна, имеет длину и начинается из источников на Старооскольской
возвышенности около с. Семицы в Курской области. Река пересекает Сумскую
область с востока на запад в своём среднем и нижнем течении. Наибольший правый
приток Сейма — река Клевень, левый -
Езуч. В долине Сейма в границах
парка довольно много более мелководных (часто летом пересыхающих) небольших
речек и ручьёв.

В состав парка входит пойма
Сейма и первая (надпойменная) терраса (плоская, приподнятая, более
древняя часть долины), которая лучше выражена на левом берегу реки.

Ширина поймы составляет от 2
до.
Состоит она, в основном, из песчаных и супесчаных речных отложений.

Надпойменная терраса
(называемая часто также боровой
террасой, благодаря распространению на ней сосновых боров).

На левом берегу
самый широкий участок боровой террасы находится в Конотопском районе между сёлами Новомутин, Казацкое и Кузьки. Ширина террасы здесь достигает. Терраса состоит из песчаных и супесчаных отложений, которые частично на поверхности переотложены ветром.

Меньшие площади занимают более древние и выше расположенные, вторая и третья надпойменные террасы, которые наиболее успешно выявлены в восточной части парка. Эти террасы сложены большей частью суглинковыми породами.

Растительный покров парка 
Растительность парка очень разнообразна. Основные площади занимают леса и луга. На поймах, большей частью притоков Сейма, встречаются болота и заболоченные пространства.

Лесная растительность 
Лесная растительность представлена следующими типами лесов: сосновые (боры), местами сосново-дубовые (субори) леса, значительные площади занимают чисто дубовые леса (дубравы), встречаются также и липово-дубовые и кленово-липово-дубовые леса.

 Сосновые леса парка
занимают песчаные участки. В них чётко прослеживается закономерное
распределение сообществ в зависимости от рельефа. Наивысшие элементы рельефа с
песчаными холмами занимают разреженные сосновые
леса лишайниковые и злаково-лишайниковые. Они в целом в парке не занимают
значительных площадей, а небольшими фрагментами встречаются в сосновых
массивах. В таких экологических условиях, кроме типичных видов — песколюбов (псаммофитов) в парке выявлены такие
малораспространённые и редкие виды Сумщины, как пустынница скальная, наголоватка харьковская. Особенно
красивы эти холмы в местах произрастания молодила русского. Весной здесь можно встретить цветущий прострел украинский (сон-трава), занесённый
в Красную книгу Украины. Ниже в
рельефе располагаются сосновые леса
черничные с разреженным орляком. Именно в таких сообществах растёт плаун годичный из Красной книги Украины. Особенная научная
ценность массивов сосновых лесов состоит и в том, что здесь выявлены места
произрастания ещё одного «краснокнижного» вида баранца обыкновенного (плауна баранца), очень редкого на равнине
Украины.

Довольно распространены в парке лиственные
леса с хорошо выявленным ядром т. н. неморальной
флоры. Наиболее хорошо они представлены в Новомутинском
лесничестве. Участкам старых дубрав цветущее лесное разнотравье придаёт
особенную привлекательность. Гамма красок очень разнообразна — хорошо заметны жёлтые цветки наперстянки крупноцветной, белые зонтики гладыша прусского и валерианы холмовой. Неповторимую красоту придают в некоторых местах этим лесам ирис венгерский с большими синими цветками. Нельзя не вспомнить и такое декоративное и редкое растение, как водосбор обыкновенный. Местами можно полюбоваться и такими редкими в области растениями, как ветреница лесная и змееголовник Рюйша. Среди видов из Красной книги здесь выявлены: лилия царские кудри, дремлик зимовниковый, любка зелёноцветковая и осока теневая, место произрастания последней — единственно известное на Сумщине. На плоских ровных участках встречаются дубовые леса с доминированием в травяном покрове мятлика дубравного, в которых
однообразный злаковый покров «раскрашивает» марьянник дубравный.
За разноцветность соцветия этого растения его в народе называют «Иван-да-Марьей».
В парке выявлены сообщества дубовых лесов трясунковидноосоковых, которые занесены в Зелёную книгу Украины. Особенно редки они на Левобережной Украине.
Небольшие их участки выявлены около с. Прилужье Новомутинского лесничества.

Отдельными небольшими участками встречаются кленово-дубовые леса со сплошным покровом из барвинка малого. Только лишь по краям и в
пятнах-разрежениях этого покрова произрастают другие виды — осока пальчатая, ландыш майский, костяника и ряд других. На холмистых участках со значительным увлажнением в этих лесах размещаются сообщества кленово-дубовых лесов снытевых. Кроме доминанты (сныть обыкновенная), в травяном покрове можно встретить и такие виды, как, чистец лесной, фиалка удивительная, купена многоцветковая, двулепестник парижский и некоторые другие. Одиночно встречается и такое малораспространённое растение, как воронец колосистый.

Самые низкие элементы рельефа в массивах лиственных лесов занимают
дубовые насаждения с примесью сосны и берёзы с травостоем из молинии голубой.
Эти небольшие понижения дополняют собой разнообразие лесных экотопов
регионального парка.

Луговая растительность 
Луговая растительность
парка заслуживает особого внимания. Здесь широкая пойма Сейма хранит местами
бескрайние луговые просторы. Особенно это ощущается, когда стоишь в центре
плоской, слегка холмистой поймы.

Основные площади среди лугов парка, как в пойме Сейма, так и в поймах
его притоков занимают сообщества т. н. настоящих
лугов среднего уровня с преобладанием полевицы тонкой, местами костреца безостого и полевицы гигантской. Меньшие площади занимают расположенные ниже в рельефе настоящие луга с преобладанием овсяничника лугового, лисохвоста лугового и тимофеевки луговой. Это наиболее яркие и живописные луговые участки с богатым разнотравьем. Среди бобовых встречаются: клевер луговой и клевер ползучий, лядвенец украинский, люцерна румынская и черноголовка
обыкновенная.

В комплексе с настоящими
лугами встречаются торфянистые и заболоченные луга, которые в целом
значительных площадей не занимают.

Торфяные луга находятся в
плоских понижениях, преимущественно в притеррасной части поймы. Доминирует на
них типичное для этих условий растение — щучка дернистая. Небольшими пятнами встречаются сообщества осоки обыкновенной
и реже осоки дернистой.

Характерными для поймы Сейма являются и заболоченные луга, которые небольшими участками встречаются по
понижениям центральной части поймы и более широкими полосами выявлены в
притеррасных участках. В растительном покрове заболоченных лугов преобладают
сообщества манника большого, осоки
острой, двукисточника
тростниковидного. Здесь же встречаются и сообщества мятлика болотного и бекмании
обыкновенной. Одиночно
здесь произрастают виды лугово-болотного разнотравья — зюзник европейский, частуха подорожниковая, дербенник иволистный, вербейник обыкновенный и
ряд других видов.

Разнообразие луговой растительности парка дополняют сообщества остепнённых лугов, которые не занимают
значительных площадей. Небольшими участками встречаются они в самых высоких
местах рельефа прирусловой и центральной части поймы Сейма. Остепнённые луга
представлены в основном сообществами мятлика узколистного, осоки ранней, местами тонконога Делявиня. Травостои
всех сообществ остепнённых лугов, как правило, невысокие и разреженные, ярусное
строение их не выражено. Характерными видами лугового разнотравья здесь
являются: лядвенец украинский,
подмаренник настоящий, звёздчатка злаковидная, кое-где
заметны душистые белые зонтики лабазника
обыкновенного и некоторых других видов.

Среди разнообразия луговых и лугово-болотных видов, которые образуют
основу флористического ядра, есть ряд редких видов. Это — шпажник тонкий, занесённые в Красную книгу Украины и ирис сибирский -
редкие в области. Безусловно, этот список значительно увеличится при детальном
изучении луговых просторов парка.

Луга парка имеют большое хозяйственное значение. В настоящее время они
выкашиваются и выпасаются. При зонировании парка основные площади их войдут в
хозяйственную зону с особым режимом использования. Для этого необходимо
детальное их изучение.

Животный мир 
Животный мир РЛП «Сеймский»
также отличается значительным видовым разнообразием и наличием редких и
исчезающих видов. Первое место здесь, безусловно, занимает русская выхухоль
— реликтовое млекопитающее из отряда
насекомоядных. В последние десятилетия пойма Сейма является единственным местом
на Украине, где достоверно отмечено это чрезвычайно редкое животное, занесённое
в Красную книгу Украины. С. для охраны выхухоли
создан заказник «Среднесеймский», который вошёл в РЛП «Сеймский» и находится в
его восточной части. В настоящее время вид распространился по руслу Сейма и на
территорию Конотопского и Кролевецкого районов (около сёл Хижки и Камень), что
даёт основание на улучшение состояния этого необычного зверька в регионе.

Вообще, в целом, в парке преобладают животные водно-болотного комплекса, что вполне логично, учитывая роль Сейма
и прирусловых биотопов. Среди млекопитающих
здесь встречается ряд типичных обитателей водоёмов и заливных лугов различного
уровня, таких как: водяная крыса, ондатра и енотовидная собака, а обыкновенная
кутора, выдра (занесена в Красную книгу
Украины) и бобёр принадлежат к немногочисленным и редким видам. Из птиц,
которые гнездятся в пойме Сейма и его притоков: рек Клевень, Звань, Любка,
вполне обычными являются камышница,
пого́ныш, кряква, чирок-трескунок, болотный лунь, чибис, перевозчик, бека́с, зимородок,
береговая ласточка, жёлтая и белая трясогузка, луговой чекан, варакушка, дроздовидная и болотная камышовки, камышевка-барсучок, овсянка тростниковая. К немногочисленным видам водно-болотного
комплекса относятся: поганка,
серая цапля, большая выпь, малая выпь, красноголовый нырок, коросте́ль, водяной пастушок, малый
погоныш, лысуха, малый зуёк, травник, крачки, тростниковая камышевка, речной и соловьиный
сверчки, ремез, чечевица.
Из редких видов водно-болотных
биотопов парка можно отметить «краснокнижного» серого журавля, главные
местообитания которого расположены в заболоченных ольшаниках лесного массива
«Мутинский бор» левобережья Сейма в Конотопском районе. Здесь в настоящее время
гнездится около 10 пар этих птиц. Другая птица из Красной книги — кулик-сорока спорадически селится на песчаных
прирусловых косах вместе с речной чайкой и редкими малой крачкой и куликом-мородункой.
В.
такое местообитание было найдено Н. П. Кнышем около с. Озаричи Конотопского
района.

К наиболее многочисленным видам земноводных
и пресмыкающихся относятся: краснобрюхая жерлянка, прудовая, озёрная и остромордая лягушки, тритоны, уж обыкновенный.
Регионально редкий вид области квакша оказалась довольно многочисленной в
пойменных лесах Бочечанского и Новомутинского лесничеств Конотопского лесхоза.
А такие представители герпетофауны,
как болотная черепаха и гадюка обыкновенная являются редкими на всей территории
парка. Население рыб Сейма и его притоков в границах РЛП отличается
значительным видовым разнообразием насчитывает около 30 видов, где кроме
обычных видов (щука, плотва, краснопёрка, линь, верховодка, карась, вьюн, окунь
и т. д.) спорадически встречаются «краснокнижная» стерлядь и представитель
круглоротых — украинская минога.

Лесной фаунистический комплекс
Сеймского РЛП наиболее полно представлен на территории Конотопского района, где
находится значительный лесной массив «Мутинский бор» и в знаменитом
«Спадщанском лесу» Путивльского района. Наиболее известным животным тут,
безусловно, является зубр — представитель Красной
книги Украины, который был в. акклиматизирован в Конотопском государственном
охотничьем хозяйстве.

Сейчас численность этого могучего зверя в парке насчитывает более 30
голов. Из других животных в лесных биотопах встречаются: лось, европейская
косуля, дикий кабан, лисица, лесная куница, ласка, белка, заяц-русак и т. д. Многочисленны мелкие грызуны и
насекомоядные. Вид из Красной книги
— горностай вполне обычен в пределах всего парка, а «краснокнижный» барсук
достоверно отмечен только в Конотопском лесхозе.

Население летучих мышей парка пока ещё недостаточно изучено, однако
уже сейчас можно ожидать наличия не
менее десяти видов. Однако наиболее разнообразным является птичье население
лесных биотопов. К наиболее часто встречающихся птиц относятся: зяблик, большая синица, обыкновенная лазоревка, певчий
и черний дрозды, дрозд-рябинник, зарянка, большой пёстрый дятел, пеночка-трещотка, пеночка-теньковка, серая мухоловка (и др.
мухоловки), обыкновенная овсянка,
сойка, сорока и т. д.

Из хищных птиц более-менее многочисленными в лесных массивах РЛП являются
ястреб-теретевятник и канюк, а все остальные относятся к редким. Особенную
ценность представляют такие «краснокнижные» хищные птицы, как: орёл-карлик, малый подорлик и змееяд, которые
отдельными парами гнездятся в лесном массиве «Мутинский бор» и на других
прилегающих участках. Из ночных хищных птиц здесь гнездятся серая неясыть и ушастая
сова. Также можно вспомнить интересных лесных птиц северного происхождения
— клинтух, чёрный дятел (желна), дрозды белобровик и деряба, хохлатая синица, которые находятся в
регионе на южной границе своего распространения. К очень редким птицам парка
относится также «краснокнижный» родственник белого аиста — чёрный аист, который
в количестве 2-3 пар гнездится на старых лесных участках Конотопского лесхоза.
Из типичных лесных представителей герпетофауны наиболее обычной является безногая
ящерица — веретеница, которая больше всего любит чистые сосновые боры и
«краснокнижная» медянка — очень редкая змея смешанных лесов парка.

Кроме видов перечисленных фаунистических комплексов, особенное место
занимают животные, которые обитают на сельхозугодьях и в населённых пунктах,
входящих в РЛП. Это так называемый антропогенный
комплекс, который имеет своих характерных представителей. Из млекопитающих
это — серая крыса и домовая мышь, частично обыкновенный слепыш, чёрный хорь и каменная
куница. Птицы представлены белым аистом, сизым голубем, воробьями, ласточками,
домовым сычём, горихвостка-чернушка, полевым и хохлатым жаворонком и т. д. Из
земноводных, это — обыкновенная чесночница и зелёная жаба.

Таким образом, по предварительным данным, в Сеймском РЛП сейчас обитает
около 40 видов млекопитающих, 150 видов птиц (гнездящихся), 6 видов пресмыкающихся, 10 видов земноводных и 30 видов рыб. Из них 12 видов занесены в Красную книгу Украины, что является
значительным показателем для природоохранной территории такого уровня и ещё раз
доказывает высокую фаунистическую репрезентативность парка и его выдающуюся
роль в сохранении и преумножении животного мира Сумщины. Организация на основе
РЛП территории с более жёстким режимом охраны — Сеймского национального парка является крайне необходимым в
ближайшее время.

Объекты природно-заповедного фонда на территории РЛП 
На территории парка находится 13
природно-заповедных территорий разных категорий общей площадью. Они составляют
основу заказной зоны парка. На общегосударственном уровне охраняется зоологический памятник природы «Урочище
Боромля», который находится в Конотопском районе. Остальные — это
территории и объекты местного значения. Основу природно-заповедного фонда
составляют заказники. Наибольшими по площади являются ландшафтный заказник «Езучский» общей площадью, в котором
представлен лугово-болотный комплекс поймы р. Езуч и ботанический заказник «Мутинский бор» общей площадью, который
репрезентирует лесную растительность одного из наиболее сохранённых в
первозданном естественном виде лесных массивов в долине Сейма на его левом
берегу.

Дополняет разнообразие охраняемых
природных комплексов гидрологический
заказник «Присеймовский» площадью, где охраняются лугово-болотные
комплексы в притеррасной части поймы Сейма. Это — единственно известное в парке
и в целом на Сумщине место, где сохранилась популяция «краснокнижной» болотной
орхидеи — дремлика болотного. Болотные комплексы охраняются и в ландшафтном заказнике «Бочечанский»
общей площадью, где достаточно большое низинное болото в пойме притока Сейма — р. Гнилицы
раньше, как и множество других
осушивалось, а сейчас находится в стадии ренатурализации. В составе заказников
есть ряд малоизученных и небольших по площади. Это — геологический заказник «Каменские песчаники» площадью в Кролевецком районе
и ботанический заказник «Марица»
площадью.

Более детально о природе этих мест вы узнаете в статьях о заказниках.
Есть в парке памятник природы «Дубы» на территории Путивльского
района и 3 заповедных урочища — «Драгомыровщина» (6.5 га) в Конотопском районе
и 2 в Путивльском районе — «Спадщанское
озеро» и «Озеро Червоное».
Своеобразную категорию составляют парки-памятники
садово-паркового искусства, которые украшают населённые пункты. Их на
территории РЛП два — Каменский (3,9 га) в Кролевецком р-не и Волокитенский (11,0 га) в Путивльском
районе.

При организации Сеймского
национального парка необходимо провести более детальное изучение указанных
природно-заповедных территорий.

Примечания 

Сеймский
Путивльский район
Конотопский район
Кролевецкий район
Бурынский район